Tizi Ouzou se poate referi la:

 Tizi Ouzou, oraș din Algeria.
 Districtul Tizi Ouzou, district din Algeria.
 Provincia Tizi Ouzou, provincie din Algeria.

Dezambiguizare